Parafie pod wezwaniem św. Pio z Pietrelciny (Ojca Pio)

 Parafia św. Ojca Pio w Białymstoku
 Parafia św. Ojca Pio w Bytomiu
 Parafia św. Ojca Pio w Gdańsku
 Parafia św. Ojca Pio w Grajewie
 Parafia Świętego Ojca Pio w Kalonce
 Parafia św. Pio z Pietrelciny w Lublinie
 Parafia św. Pio z Pietrelciny w Mrągowie
 Parafia św. Ojca Pio w Mszczonowie
 Parafia św. Pio z Pietrelciny w Ostródzie
 Parafia św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu
 Parafia św. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim
 Parafia św. Ojca Pio w Tychach-Mąkołowcu
 Parafia św. Pio w Ustce
 Parafia św. Ojca Pio w Warszawie (Gocław)
 Parafia św. Ojca Pio w Warszawie (Ursynów)
 Parafia św. Ojca Pio w Węgrowie
 Parafia św. Ojca Pio z Pietrelciny we Wrocławiu
 Parafia św. Ojca Pio w Zdzieszowicach

Ojca Pio